L'Association des centraliens de Lyon (ACL) rassemble l'ensemble des élèves, ingénieurs et docteurs de l'École centrale de Lyon.

Histoire 
L'association des centraliens de Lyon est fondée en 1866 , soit 9 ans après l'École centrale de Lyon. Créée sous l'intitulé « Association des Anciens Élèves de l’École centrale de Lyon », elle est reconnue d'utilité publique par décret du 13 août 1921.

Les statuts ont été révisés en 2001 et l’association est devenue l’« Association des centraliens de Lyon » (ACL).

Activités

La revue Technica 
La revue Technica succède en 1933 au Bulletin mensuel de l'Association des Anciens Élèves de l’École Centrale Lyonnaise (initié en 1904). Il s'agit initialement d'une publication axée sur les aspects techniques et la vie de l'École. Après la Seconde Guerre mondiale,  Technica devient .

L'annuaire des diplômés 
Publié chaque année et adressé à sa sortie à tous les diplômés à jour de leur cotisation, il rassemble les coordonnées de tous les diplômés de l'École centrale de Lyon.

Les Services 
L'association .

Relations institutionnelles 
L'association est représentée au sein de la communauté de l'École centrale de Lyon avec sa participation à plusieurs conseils (Administration, Études, Scientifiques et Surveillance de la filiale Centrale Innovation). Elle .

Notes et références

Liens externes 
 
Bulletin mensuel de l'Association des Anciens Élèves de l’École Centrale Lyonnaise

Association d'anciens élèves
Association française reconnue d'utilité publique
Association fondée en 1866
École centrale de Lyon